A Autoestrada RA3 é uma ramificação da autoestrada A1, que permite a conexão de Florença e Siena. Com 56 km de extensão, sua gestão está a cargo da ANAS S.p.A.

Percurso

Ver também
 Lista de autoestradas da Itália

Autoestradas da Itália